Montelupo (dt. Wolfsberg) ist der Name der italienischen Gemeinden:

 Montelupo Albese, in der Provinz Cuneo (Piemont)
 Montelupo Fiorentino, in der Provinz Florenz (Toskana)

Montelupo ist der Name folgender Personen:

 Raffaello da Montelupo, italienischer Bildhauer und Baumeister